Cypraeus bzw. Cypræus ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Cypraeus (1516/17–1573), deutscher Geistlicher, Schleswiger Domherr
 Johann Adolf Cypraeus (1592–1636), deutscher Pastor
 Poul Cypræus (1536–1609), deutscher Jurist